Grande Parel – szczyt w Alpach Graickich, części Alp Zachodnich. Leży we wschodniej Francji w regionie Owernia-Rodan-Alpy. Należy do Masywu Beaufortain.

Bibliografia 
 Christophe Hagenmuller, Les plus belles traces du Beaufortain, Naturalpes, 2006 ()
 Martial Manon, Panorama du Beaufortain, La Fontaine De Siloe, coll. « Les savoisiennes », 2002 ()

Szczyty Francji
Szczyty Alp Graickich